Polska dywizja piechoty:
 50 Dywizja Piechoty (II RP)

Niemieckie dywizje piechoty:
 50 Dywizja Piechoty Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 50 Rezerwowa Dywizja Piechoty Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowana w 1914
 50 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 50 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego